Флаг Петропа́вловского района является официальным символом Петропавловского муниципального района Воронежской области Российской Федерации. Учреждён 27 февраля 2007 года.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3, разделённое по горизонтали на две части — верхнюю зелёную в 2/3 ширины полотнища и нижнюю синюю в 1/3 ширины полотнища; в центре поверх всего фигуры герба — белые меч и ключ, опрокинутые накрест, и поверх них жёлтый сноп, перевязанный красной лентой».

Обоснование символики 
Флаг Петропавловского муниципального района составлен на основе герба.

Петропавловский район расположен в юго-восточной части Воронежской области на донском побережье. Районный центр — посёлок Петропавловка — основанный как сотенное слободское казачье поселение, получил название по Петропавловской церкви.

Ключ и меч аллегорически говорят о названии района.

Апостолы Пётр и Павел — два столпа христианства, особо почитаемые как ученики Христа, которые после смерти и воскресения Христа начали проповедовать и распространять учение Евангелия по всему миру. Апостол Пётр традиционно изображается с ключом небесного царства. Кроме этого ключ имеет традиционное геральдическое толкование, которое многозначно. С одной стороны ключ символизирует защиту (запирание) — первые поселения на территории района основывались как сторожевые казачьи городки. С другой стороны ключ — символ тайны, которую необходимо разгадать, задачи, которую нужно решить, этапа, ведущего к открытию и, в более широком смысле — к свету.

Меч, являющийся традиционным атрибутом апостола Павла, также является многозначной фигурой. Меч — символ защиты и справедливости, как священный и ритуальный предмет, воплощает отвагу, твёрдость духа, власть, свободу.

Хозяйственная жизнь района отражена снопом из одиннадцати колосьях. Основа экономики района — сельское хозяйство. Колосьями также показаны сельские поселения, объединённые территорией одного района. Сноп — традиционный символ плодородия, дружбы, общности интересов, стойкости.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, достатка, уважения, стабильности.

Белый цвет (серебро) — символ мира, взаимопонимания, чистоты.

Зелёный цвет — символ жизни, изобилия, возрождения, природы и плодородия, здоровья.

Синий, голубой цвет — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели. Синее поле герба символизирует географическое расположение района вдоль реки Дон.

Красный цвет — символ труда, мужества, красоты, праздника. Красная лента, перевязывающая сноп символизирует трудовые и ратные подвиги жителей района.

Примечания